|}

Die Bahnstrecke Cancello–Salerno verbindet die Stadt Cancello mit der Provinzhauptstadt Salerno am Golf von Salerno.

Ausbauzustand 

Die Bahnstrecke ist komplett zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert. Sie ist etwa 50 Kilometer lang.

Geschichte 

1846 wurde das erste Teilstück zwischen Cancello und Nola eröffnet. Danach verlief der Ausbau allerdings schleppend und erst im Jahr 1892, 49 Jahre nach der Fertigstellung des ersten Abschnitts, wurde mit dem Stück zwischen Sarno und Bivio S. Lucia die Strecke komplett.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kampanien